Els Corneli Escipió (també coneguts com a Escipions) van ser una família patrícia de la Gens Cornèlia, els membres de la qual van dominar la política romana durant les dècades posteriors a la segona guerra púnica, període conegut com a època dels Escipions. Durant l'Imperi diversos membres del clan van aconseguir el consolat, la més alta magistratura, però ja havien perdut tota la seva importància política. L'últim Corneli Escipió registrat va ser un àugur del finals del segle III.

La tomba familiar, datada del segle III a. C. i redescoberta el 1780, conté una de les majors col·leccions d'inscripcions llatines i ha estat una important font d'informació sobre la República romana.

Membres 
 Publi Corneli Escipió, tribú militar amb poders consulars el 395 a. C. i el 394 a. C. Aparentment, és el primer que adopta aquest cognomen.
 Luci Corneli Escipió, cònsol 350 a.C.
 Luci Corneli Escipió Barbat, cònsol el 298 a.C.
 Cneu Corneli Escipió Asina, cònsol el 260 a.C. i el 254 a. C.
 Luci Corneli Escipió, cònsol el 259 a.C.
 Cneu Corneli Escipió Calb, cònsol el 222 a.C.
 Publi Corneli Escipió Asina, cònsol el 221 a.C.
 Publi Corneli Escipió, cònsol el 218 a.C.
 Publi Corneli Escipió l'Africà, vencedor d'Anníbal a Zama, cònsol el 205 a.C. i el 194 a.C.
 Publi Corneli Escipió Nasica, cònsol el 191 a.C.
 Luci Corneli Escipió Asiàtic, cònsol el 190 a.C.
 Marc Corneli Escipió Maluginense, pretor el 176 a.C.
 Luci Corneli Escipió, pretor el 174 a.C.
 Publi Corneli Escipió, sacerdot, flamen dialis
 Publi Corneli Escipió Nasica Còrcul, cònsol el 162 a. C., 155 a.C.
 Publi Corneli Escipió Emilià l'Africà Numantí ("Escipió el Jove"), cònsol el 147 a.C.
 Publi Corneli Escipió Nasica Serapió, cònsol el 138 a.C.
 Publi Corneli Escipió Nasica, pretor el 93 a.C.
 Luci Corneli Escipió Asiàtic, cònsol el 83 a.C.
 Publi Corneli Escipió, cònsol el 16 a.C.
 Publio Cornelio Escipió, cònsol 52 d. C.
 Servi Corneli Escipió Salvidiè Orfit, cònsol el 110.
 Servi Corneli Escipió Luci Salvidiè Orfit, cònsol el 149.
 Servi Corneli Escipió Salvidiè Orfit, cònsol el 178.

Vegeu també 
 Tomba dels Escipions

Famílies romanes